A Főiskolák és egyetemek rangsorai egy felsőoktatási intézményeket tartalmazó és rangsoroló lista, amelyet újságírók, kormányok és egyetemi professzorok állítanak össze több tényező alapján. A hasonló rangsorok összeállításának nincs vitán felül álló, objektív módja. Ezért bármely hasonló lista értelmezésekor ajánlatos figyelembe venni az adott rangsor összeállításának módszertanát.

Magyarországi egyetemek rangsorolása

HVG 
A HVG minden évben közzéteszi a magyarországi egyetemek rangsorát.

Times Higher Education (THE) 
A Times Higher Education Globális Egyetemi Rangsor egy brit publikáció, amit a brit Times Higher Education (THE) tesz közzé. Eredetileg a Times Higher Education (THE) a  QS-sel (Quacquarelli Symonds, ld. fent) közös rangsort publikált, ám együttműködésük véget ért 2010-ben. Attól kezdve mindkét cég saját listát tesz közzé.

A rangsor készítői szerint a Times Higher Education az egyetlen globális egyetemi teljesítmény-rangsor, amely a "kutatás-vezérelt egyetemeket azok valamennyi alapvető küldetését figyelembe véve értékeli. Az alapvető küldetések: oktatás, kutatás, tudástranszfer és nemzetközi szemléletmód." A rangsor összesen 13 mérőszámot vesz figyelembe.

Quacquarelli Symonds (QS) rangsor 
A QS egyetemi rangsort a Quacquarelli Symonds állítja össze minden évben. A rendszer három részből áll: globális rangsor, rangsor szakterületek alapján, és 5 független regionális táblázat (Ázsia, Latin Amerika, feltörekvő Európa és Közép Ázsia, az Arab régió, és a BRICS. Eddig 12 magyar egyetem került fel a listára 2016 óta.

Academic Ranking of World Universities rangsor 
Az Academic Ranking of World Universities (ARWU) egy évenként megjelenő rangsor, amit a Sanghaji Egyetem állít össze. 2018 óta eddig 4 magyar egyetem került fel a listára.

Center for World University Rankings (CWUR) 
A Center for World University Rankings-t a holland Leideni Egyetem állítja össze minden évben.

Külföldi egyetemek rangsorolása

Times Higher Education 
A világ 10 legjobb egyeteme a Times Higher Education szerint.

A 10 legjobb európai egyetem a Times Higher Education szerint.

Quacquarelli Symonds rangsor 
A 10 legjobb egyetem a QS szerint.

Academic Ranking of World Universities rangsor

Kapcsolódó szócikkek 
 Magyarországi gimnáziumok és középiskolák rangsorai

Jegyzetek 

Felsőoktatás